Letz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Letz (* 1962), deutscher Gewichtheber
 Emanuel Letz (* 1976), deutscher Diplom-Verwaltungswirt und Politiker (FDP)
 Georg Letz (1919–1978), deutscher Politiker (FDP)
 Joe Letz (* 1980), US-amerikanischer Schlagzeuger und DJ 
 Matthias Holland-Letz (* 1961), deutscher Volkswirt, Journalist und Autor

Letz ist ein Ortsname:

 Letz (Weitnau), Ortsteil des Marktes Weitnau, Landkreis Oberallgäu, Bayern